Ніза — власна назва.

Топоніми

Ніза (Португалія)

Ніза (Еро)  — муніципалітет.
 Ніза (Жер) — муніципалітет.